El término escritura puede referirse, en esta enciclopedia:

 a la escritura, sistema de representación gráfica de una lengua;
 a una escritura pública, que es un documento legal;
 a la Biblia, generalmente en plural (las Sagradas Escrituras).